In 1932 werd het tiende seizoen gespeeld van de Prva Liga, de hoogste voetbalklasse van Joegoslavië. Voor het eerst sinds 1926 werd de titel opnieuw via beker-modus beslecht met rechtstreekse uitschakeling. Concordia werd kampioen.

Knock-outfase

Voetbal in Joegoslavië
Competitievoetbal 1931/32